Macaya ist der Familienname folgender Personen:

 Camila Macaya (* 1990), chilenische Badmintonspielerin
 Ignacio Macaya (1933–2006), spanischer Feldhockeyspieler
 Pablo Macaya (* 1967), chilenischer Filmschauspieler
 Román Macaya (* 1966), costa-ricanischer Unternehmer, Biochemiker und Politiker

Siehe auch:
 Copa Macaya, ehemaliger katalanischer Fußballvereinswettbewerb